Aurach (Ansbach)
 Aurach am Hongar
 Aurach bei Kitzbühel

Ook zijn er diverse rivieren met de naam Aurach, naar de rivier waar ze een zijrivier van zijn:
 Aurach (Rednitz)
 Aurach (Regnitz, Oberfranken)
 Aurach (Regnitz, Mittelfranken)
 Aurach (Ager) (in Oostenrijk)